Potpourri steht für:

 Potpourri (Gefäß), ein Gefäß mit wohlriechenden Pflanzenteilen
 Potpourri (Musik), ein aus Zitaten bekannter Melodien zusammengestelltes Musikstück

Siehe auch: